Batam ist eine Stadt mit rund 1,3 Mio. Einwohnern in Indonesien, die auf der gleichnamigen Insel Batam unmittelbar südlich von Singapur liegt. Auch die Inseln Rempang und Bulan gehören zum Stadtgebiet Batams. Im Osten des Stadtgebiets befindet sich der Flughafen Hang Nadim. Batam gehört zum trinationalen Wachstumsdreieck und profitiert dabei insbesondere von seiner Nähe zu Singapur.

Lage 
Die Großstadt Batam befindet sich an der Straße von Singapur und gehört zur Provinz Kepulauan Riau (Riauinseln).

Geschichte 
Batam ist eine der am schnellsten wachsenden Städte Indonesiens; mitunter wird sie sogar als Stadt mit dem weltweit höchsten Bevölkerungswachstum beschrieben. Erst 1983 erfolgte die Stadtgründung, im Gebiet lebten damals rund 43.000 Einwohner. 2002 wurden bereits über 500.000 Einwohner gezählt, 2012 über 1 Million.

Weblinks 

 Website der Stadt

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Ort in Indonesien
Geographie (Kepulauan Riau)